Departament de la Cordillera, departament del Paraguai
 Pobles de la Cordillera, pobles indígenes de les Filipines que viuen a les muntanyes de la Cordillera Central de l'illa de Luzon 
 Regió Administrativa de la Cordillera, regió de les Filipines a l'illa de Luzon, travessada per la Cordillera Central.
 Nom espanyol que designa una serralada:
 Cordillera Blanca, serralada dels Andes peruans 
 Cordillera Cantábrica, serralada del nord d'Espanya, vora el mar Cantàbric 
 Cordillera Central, referit especialment a la serralada central dels Andes colombians 
 Cordilleras Béticas, conjunt de serralades d'Andalusia